Список видів роду гігроцибе:

Список, який станом на 22.11.2019 містить 355 визнаних видів роду гігроцибе (Hygrocybe), складений на основі даних сайту «Species Fungorum»:

A 

Hygrocybe acuta F.H.Møller, 1945
 Hygrocybe acutoconica (Clem.) Singer, 1951
 Hygrocybe albifolia (Hesler & A.H.Sm.) R.Valenz., Guzmán & J.Castillo, 1981
 Hygrocybe albomarginata S.A.Cantrell & Lodge, 2004
 Hygrocybe alboumbonata Murrill, 1911
 Hygrocybe alliciens (Berk. & Broome) Pegler, 1986
 Hygrocybe alpicola Kobayasi, 1971
 Hygrocybe alwisii (Berk. & Broome) Pegler, 1986
 Hygrocybe amazoniensis Singer, 1989
 Hygrocybe americana Bessette, A.R.Bessette, Roody & W.E.Sturgeon, 2013
 Hygrocybe ammophila Singer, 1968
 Hygrocybe amoena (Lasch) Ricken, 1918
 Hygrocybe andersonii Cibula & N.S.Weber, 1996
 Hygrocybe angustifolia (Murrill) Candusso, 1997
 Hygrocybe anisa (Berk. & Broome) Pegler, 1986
 Hygrocybe anomala A.M.Young, 1997
 Hygrocybe antillana (Pegler) Boertm., 2002
 Hygrocybe apala (Berk. & Broome) Pegler & R.W.Rayner, 1969
 Hygrocybe aphylla Læssøe & Boertm., 2008
 Hygrocybe appalachianensis (Hesler & A.H.Sm.) Kronaw., 1998
 Hygrocybe araucana Singer, 1969
 Hygrocybe arechavaletae (Speg.) Singer, 1973
 Hygrocybe arenicola Murrill, 1912
 Hygrocybe arnoldae Murrill, 1945
 Hygrocybe arnoldsii de Meijer, 2009
 Hygrocybe atro-olivacea (A.H.Sm. & Hesler) Bessette, Roody, W.E.Sturgeon & A.R.Bessette, 2012
 Hygrocybe atrosquamosa Pegler, 1983
 Hygrocybe aurantioalba Leelav., Manim. & Arnolds, 2006
 Hygrocybe aurantiocampanula A.M.Young, 1997
 Hygrocybe aurantiocephala Leelav., Manim. & Arnolds, 2006
 Hygrocybe aurantiorufa A.Pearson ex Pegler, 1996
 Hygrocybe aurantiosplendens R.Haller Aar., 1954
 Hygrocybe aurantipes A.M.Young, 1997
 Hygrocybe austrolutea A.M.Young, 1997
 Hygrocybe austropratensis A.M.Young, 1999
 Hygrocybe avellana (Beeli) Heinem., 1963

B 

Hygrocybe badioclavata A.M.Young, 1997
 Hygrocybe batesii A.M.Young, 1997
 Hygrocybe batistae Singer, 1965
 Hygrocybe biminiata Kühner, 1977
 Hygrocybe bipindiensis Henn., 1901
 Hygrocybe blanda E.Horak, 1990
 Hygrocybe blestiana Singer, 1969
 Hygrocybe bolensis A.M.Young, 2000
 Hygrocybe boothii A.M.Young, 2002
 Hygrocybe boriviliensis B.D.Sharma, S.D.Deshp. & S.G.Pradhan, 1986
 Hygrocybe brunnea (Cleland) Grgur., 1997
 Hygrocybe brunneosquamosa Lodge & S.A.Cantrell, 2001
 Hygrocybe brunneosquamulosa Leelav., Manim. & Arnolds, 2006
 Hygrocybe bubalinoviscida A.M.Young, 1997

C 

Hygrocybe caespitosa Murrill, 1914
 Hygrocybe calciphila Arnolds, 1985
 Hygrocybe californica Murrill, 1916
 Hygrocybe campinaranae Singer, 1989
 Hygrocybe cantharelliformis K.Syme, 1992
 Hygrocybe cantharellus (Fr.) Murrill, 1911
 Hygrocybe cavipes E.Horak, 1973
 Hygrocybe ceracea (Sowerby) P.Kumm., 1871
 Hygrocybe cerasinomutata A.M.Young, 1997
 Hygrocybe cereopallida (Clémençon) P.Roux & Eyssart., 2011
 Hygrocybe cerinolutea E.Horak, 1973
 Hygrocybe chamaeleon (Cibula) D.P.Lewis & Ovrebo, 2009
 Hygrocybe cheilocystidiata Courtec., 1989
 Hygrocybe chilensis Singer, 1969
 Hygrocybe chimaeroderma S.A.Cantrell & Lodge, 2000
 Hygrocybe chloochlora Pegler & Fiard, 1978
 Hygrocybe chlorophana (Fr.) Wünsche, 1877
 Hygrocybe chromolimonea (G.Stev.) T.W.May & A.E.Wood, 1995
 Hygrocybe chromoxantha A.M.Young, 1997
 Hygrocybe cinerascens (Berk. & Broome) Pegler, 1977
 Hygrocybe cinerea (Pers.) P.D.Orton & Watling, 1969
 Hygrocybe cinereofirma Lodge, S.A.Cantrell & T.J.Baroni, 2001
 Hygrocybe citrina (Rea) J.E.Lange, 1940
 Hygrocybe citrinovirens (J.E.Lange) Jul.Schäff., 1947
 Hygrocybe coccinea (Schaeff.) P.Kumm., 1871
 Hygrocybe coccineocrenata (P.D.Orton) M.M.Moser, 1967
 Hygrocybe collucera A.M.Young, R.Kearney & E.Kearney, 2001
 Hygrocybe comosa Bas & Arnolds, 2007
 Hygrocybe conica (Schaeff.) P.Kumm., 1871
 Hygrocybe conicoides (P.D.Orton) P.D.Orton & Watling, 1969
 Hygrocybe constans Murrill, 1912
 Hygrocybe constrictospora Arnolds, 1985
 Hygrocybe corallina Leelav., Manim. & Arnolds, 2006
 Hygrocybe corsica Candusso, 1996
 Hygrocybe cortinata Heinem., 1963
 Hygrocybe cremicolor Murrill, 1912
 Hygrocybe croceolutea (Hongo) Hongo, 1982
 Hygrocybe cruenta (Hongo) Hongo, 1982
 Hygrocybe cuspidata (Peck) Murrill, 1916
 Hygrocybe cystidiata Arnolds, 1986
 Hygrocybe cystidiorubra A.M.Young, 1997

D 

Hygrocybe davisii (Peck) Murrill, 1916
 Hygrocybe deceptiva (A.H.Sm. & Hesler) Leelav., Manim. & Arnolds, 2006
 Hygrocybe dimorpha (Berk. & Broome) Pegler, 1986
 Hygrocybe discolor (Kalchbr. & MacOwan) D.A.Reid, 1975
 Hygrocybe distans (Berk.) Bon & Chevassut, 1973
 Hygrocybe diversicolor (Petch) Pegler, 1986
 Hygrocybe dorothyae A.M.Young, 1997
 Hygrocybe dromedensis A.M.Young, 1997

E 

Hygrocybe earlei Murrill, 1911
 Hygrocybe elegans E.Horak, 1973
 Hygrocybe elegantissima (Berk. & Broome) Pegler, 1986
 Hygrocybe emeticicolor Heinem., 1963
 Hygrocybe erinacea (Pat.) Singer, 1959
 Hygrocybe erinensis (Dennis) R.Valenz., Guzmán & J.Castillo, 1981
 Hygrocybe erythrocala A.M.Young, 1997
 Hygrocybe erythrocrenata Monks & A.K.Mills, 1993

F 

Hygrocybe firma (Berk. & Broome) Singer, 1958
 Hygrocybe flammans (Berk.) A.M.Young, 1997
 Hygrocybe flammea (Scop.) Murrill, 1916
 Hygrocybe flavescens (Kauffman) Singer, 1951
 Hygrocybe flavifolia (A.H.Sm. & Hesler) Singer, 1951
 Hygrocybe flavocampanulata S.A.Cantrell & Lodge, 2001
 Hygrocybe flavolutea Murrill, 1911
 Hygrocybe foliirubens Murrill, 1941
 Hygrocybe franklinensis A.M.Young & A.K.Mills, 2002
 Hygrocybe fuhreri A.M.Young, 2000
 Hygrocybe fuliginata E.Horak, 1973
 Hygrocybe fuligineosquamosa (Cleland) Grgur., 1997
 Hygrocybe fulva (Berk.) Manjula, 1983
 Hygrocybe fumosogrisea (E.Horak) Boertm., 2002
 Hygrocybe fuscoaurantiaca (G.Stev.) E.Horak, 1971

G 

Hygrocybe glacialis T.Borgen & Senn-Irlet, 1995
 Hygrocybe globispora Leelav., Manim. & Arnolds, 2006
 Hygrocybe glutinipes (J.E.Lange) R.Haller Aar., 1956
 Hygrocybe gomez-millasii Lazo, 1972
 Hygrocybe gregaria Leelav., Manim. & Arnolds, 2006
 Hygrocybe griseoalbida Leelav., Manim. & Arnolds, 2006
 Hygrocybe griseobrunnea T.H.Li & C.Q.Wang, 2013
 Hygrocybe griseopallida Arnolds, 1985
 Hygrocybe griseoramosa A.M.Young, R.Kearney & E.Kearney, 2001
 Hygrocybe grundii Malloch, 2010
 Hygrocybe guyanensis Courtec., 1989

H 

Hygrocybe hahashimensis (Hongo) Hongo, 1982
 Hygrocybe hapuuae Desjardin & Hemmes, 1997
 Hygrocybe hayi A.M.Young, 1997
 Hygrocybe helobia (Arnolds) Bon, 1976
 Hygrocybe helvolofirma Pegler, 1983
 Hygrocybe hololeuca Singer, 1989
 Hygrocybe holoxantha E.Horak, 1980
 Hygrocybe hondurensis Murrill, 1911
 Hygrocybe huronensis (A.H.Sm. & Hesler) Singer, 1951
 Hygrocybe hygrocyboides (Kühner) Arnolds, 1987
 Hygrocybe hypholomoides Henn., 1901
 Hygrocybe hypohaemacta (Corner) Pegler, 1978
 Hygrocybe hypospoda A.M.Young, 2000

I 

Hygrocybe ignipileata Pegler, 1983
 Hygrocybe imazekii Hongo, 1959
 Hygrocybe immutabilis (Peck) Murrill, 1916
 Hygrocybe inaequalis Velen., 1939
 Hygrocybe incolor Pegler, 1983
 Hygrocybe indica K.P.D.Latha & Manim., 2018
 Hygrocybe ingrata J.P.Jensen & F.H.Møller, 1945
 Hygrocybe innata (E.Horak) Boertm., 2002
 Hygrocybe insipida (J.E.Lange) M.M.Moser, 1967
 Hygrocybe intermedia (Pass.) Fayod, 1889
 Hygrocybe iropus A.M.Young, 1997

J 

Hygrocybe jackmanii Lebeuf, Thorn, Boertm. & Voitk, 2015
 Hygrocybe julietae (G.Stev.) E.Horak, 1971

K 

Hygrocybe kandora Grgur. & A.M.Young, 1997
 Hygrocybe keithgeorgei (G.Stev.) E.Horak, 1971
 Hygrocybe keralensis Leelav., Manim. & Arnolds, 2006
 Hygrocybe kouskosii A.M.Young, 2000
 Hygrocybe kula Grgur., 1997

L 

Hygrocybe laboyi S.A.Cantrell & Lodge, 2001
 Hygrocybe lactarioides Singer, 1989
 Hygrocybe laetissima (A.H.Sm. & Hesler) Singer, 1951
 Hygrocybe lamalama Desjardin & Hemmes, 1997
 Hygrocybe lanecovensis A.M.Young, 1999
 Hygrocybe laricina (Peck) Murrill, 1916
 Hygrocybe lateritiorosella Singer, 1969
 Hygrocybe lepidopellis Pegler, 1983
 Hygrocybe leporina (Fr.) P.D.Orton & Watling, 1969
 Hygrocybe leucogloea A.M.Young, 1997
 Hygrocybe lilaceolamellata (G.Stev.) E.Horak, 1971
 Hygrocybe lilacinella Courtec., 1989
 Hygrocybe lilacinoides (E.Horak) Boertm., 2002
 Hygrocybe lobatospora Leelav., Manim. & Arnolds, 2006
 Hygrocybe lucida K.Acharya & A.K.Dutta, 2019
 Hygrocybe lurida (Berk. & M.A.Curtis) Murrill, 1916
 Hygrocybe lutea (Beeli) Heinem., 1963
 Hygrocybe luteistipes (Dennis) S.A.Cantrell & Lodge, 2000
 Hygrocybe luteoconica A.M.Young, 1997
 Hygrocybe luteoglutinosa (E.Horak) Boertm., 2002
 Hygrocybe luteo-omphaloides Norvell, Redhead & Ammirati, 1994

M 

Hygrocybe macrosiparia A.Barili, C.W.Barnes, J.A.Flores & Ordoñez, 2017
 Hygrocybe macrospora (S.Ito & S.Imai) S.Ito, 1959
 Hygrocybe magnifica de Meijer, 2009
 Hygrocybe manadukaensis Senthil., Kumaresan & S.K.Singh, 2011
 Hygrocybe marchii (Bres.) F.H.Møller, 1945
 Hygrocybe martinicensis Pegler & Fiard, 1978
 Hygrocybe megistospora Singer, 1989
 Hygrocybe melleofusca Lodge & Pegler, 1990
 Hygrocybe mellita Pegler, 1983
 Hygrocybe memorialis Bon & Lefebvre, 1999
 Hygrocybe mephitica (Peck) Courtec., 1989
 Hygrocybe miniata (Fr.) P.Kumm., 1871
 Hygrocybe miniatoaurantiaca Hongo, 1990
 Hygrocybe miniatofirma S.A.Cantrell & Lodge, 2001
 Hygrocybe miniatostriata (S.Ito & S.Imai) S.Ito, 1959
 Hygrocybe miniceps (G.Stev.) E.Horak, 1990
 Hygrocybe minutula (Peck) Murrill, 1916
 Hygrocybe mississippiensis (Cibula) D.P.Lewis & Ovrebo, 2009
 Hygrocybe mollis (Berk. & Broome) M.M.Moser, 1967
 Hygrocybe monscaiensis Palazón, Tabarés & Rocabruna, 1999
 Hygrocybe monteverdae Bañares & Arnolds, 2002
 Hygrocybe moseri Bon, 1976
 Hygrocybe mucilaginosa (Berk. & M.A.Curtis) Malloch, 2010
 Hygrocybe mucronella (Fr.) P.Karst., 1879
 Hygrocybe murina (C.J.Bird & Grund) Malloch, 2010
 Hygrocybe murinacea (Bull.) M.M.Moser, 1967
 Hygrocybe mutabilis Singer, 1989
 Hygrocybe mycenoides (A.H.Sm. & Hesler) Lodge & S.A.Cantrell, 2004

N 

Hygrocybe naranjana Pegler, 1978
 Hygrocybe natarajanii Senthil. & Kumaresan, 2010
 Hygrocybe neoceracea Hongo, 1984
 Hygrocybe neofirma S.A.Cantrell & Lodge, 2001
 Hygrocybe nigrescens (Quél.) Kühner, 1926
 Hygrocybe nitrata (Pers.) Wünsche, 1877
 Hygrocybe nivosa (Berk. & Broome) Leelav., Manim. & Arnolds, 2006
 Hygrocybe nobilis Velen., 1939
 Hygrocybe noelokelani Desjardin & Hemmes, 1997
 Hygrocybe noninquinans Lodge & S.A.Cantrell, 2013
 Hygrocybe nouraguensis Courtec., 1989

O 

Hygrocybe obrussea (Fr.) Wünsche, 1877
 Hygrocybe occidentalis (Dennis) Pegler, 1978
 Hygrocybe octayensis Singer, 1969
 Hygrocybe olivaceofirma Lodge, S.A.Cantrell & Nieves-Riv., 2001
 Hygrocybe olivaceoviridis (Hongo) Hongo, 1982
 Hygrocybe ortoniana Bon, 1989
 Hygrocybe ostrina (E.Horak) Boertm., 2002
 Hygrocybe otsuensis (Hongo) Hongo, 1982
 Hygrocybe ovina (Bull.) Kühner, 1926
 Hygrocybe ovinoides Lodge, S.A.Cantrell & T.J.Baroni, 2004

P 

Hygrocybe pakelo Desjardin & Hemmes, 1997
 Hygrocybe pantoleuca (Hongo) Hongo, 1982
 Hygrocybe papillata (Dennis) S.A.Cantrell & Lodge, 2004
 Hygrocybe paraceracea Bon, 1989
 Hygrocybe paraibensis Singer, 1965
 Hygrocybe parvicoccinea (S.Ito & S.Imai) S.Ito, 1959
 Hygrocybe parvula (Peck) Murrill, 1916
 Hygrocybe peckii (G.F.Atk.) Murrill, 1916
 Hygrocybe pernambucensis (Bat. & A.F.Vital) Putzke, 1994
 Hygrocybe phaeococcinea (Arnolds) Bon, 1985
 Hygrocybe polychroma Bougher & A.M.Young, 1997
 Hygrocybe pomona (Berk.) Manjula, 1983
 Hygrocybe prieta Lodge & Pegler, 1990
 Hygrocybe procera (G.Stev.) E.Horak, 1971
 Hygrocybe proteus Singer, 1969
 Hygrocybe pseudoadonis S.A.Cantrell & Lodge, 2004
 Hygrocybe pseudoamylospora Singer, 1989
 Hygrocybe pseudococcinea Hongo, 1955
 Hygrocybe pseudocuspidata Kühner, 1977
 Hygrocybe pseudo-olivaceonigra Picón, 1998
 Hygrocybe pseudosciophana Heinem., 1963
 Hygrocybe puaena Desjardin & Hemmes, 1997
 Hygrocybe puellaris (Hongo) Hongo, 1989
 Hygrocybe pumanquensis Singer, 1971
 Hygrocybe punicea (Fr.) P.Kumm., 1871
 Hygrocybe purpurea (Beeli) Heinem., 1963
 Hygrocybe purpureofolia (H.E.Bigelow) Courtec., 1989
 Hygrocybe pusilla (Peck) Murrill, 1916

Q 

Hygrocybe quieta (Kühner) Singer, 1951

R 

Hygrocybe radiata Arnolds, 1989
 Hygrocybe rajendrae U.Singh, K.Das, Uniyal & Mehmood, 2017
 Hygrocybe reesiae A.M.Young, 1997
 Hygrocybe reidii Kühner, 1977
 Hygrocybe rhodoleuca Singer, 1973
 Hygrocybe rhodophylla Kühner, 1977
 Hygrocybe rigelliae (Velen.) E.Ludw., 2004
 Hygrocybe riparia Kreisel, 1960
 Hygrocybe rodomaculata A.Barili, C.W.Barnes & Ordoñez, 2019
 Hygrocybe rodwayi (Massee) A.M.Young, 1997
 Hygrocybe rosea Murrill, 1911
 Hygrocybe roseiceps Murrill, 1942
 Hygrocybe roseoflavida A.M.Young & A.K.Mills, 2002
 Hygrocybe roseopallida Lodge & Ovrebo, 2008
 Hygrocybe roseostriata (Berk. & Broome) Pegler, 1986
 Hygrocybe rubida K.B.Vrinda & C.K.Pradeep, 2013
 Hygrocybe rubra (Peck) Murrill, 1916
 Hygrocybe rubroalba Picciola, Battistin & Vizzini, 2015
 Hygrocybe rubrocarnosa (G.Stev.) E.Horak, 1971
 Hygrocybe rubroflava Singer, 1973
 Hygrocybe rubrolamellata T.Borgen & Arnolds, 2004
 Hygrocybe rubrolutea A.M.Young, 1997
 Hygrocybe rubronivea A.M.Young, 2000
 Hygrocybe russocoriacea (Berk. & T.K.Mill.) P.D.Orton & Watling, 1969

S 

Hygrocybe salicis-herbaceae Kühner, 1977
 Hygrocybe saltirivula A.M.Young, 2000
 Hygrocybe sangayensis A.Barili, C.W.Barnes, J.A.Flores & Ordoñez, 2017
 Hygrocybe sanguineocrenulata A.M.Young, 1997
 Hygrocybe schistophila A.M.Young, 2005
 Hygrocybe siccitatipapillata A.M.Young, 1997
 Hygrocybe silvae-araucariae de Meijer, 2009
 Hygrocybe similis (Petch) Pegler, 1986
 Singeri (A.H.Sm. & Hesler) Singer, 1958
 Hygrocybe siparia (Berk.) Singer, 1965
 Hygrocybe smaragdina Leelav., Manim. & Arnolds, 2006
 Hygrocybe spadicea (Scop.) P.Karst., 1879
 Hygrocybe sparsifolia T.H.Li & C.Q.Wang, 2015
 Hygrocybe splendidissima (P.D.Orton) M.M.Moser, 1967
 Hygrocybe squamulosa (Ellis & Everh.) Arnolds, 1995
 Hygrocybe squarrosa (E.Horak) Boertm., 2002
 Hygrocybe stagnina Hongo, 1959
 Hygrocybe striatella Singer, 1969
 Hygrocybe striatolutea E.Horak, 1973
 Hygrocybe subacuta (Hongo) Hongo, 1982
 Hygrocybe subalba Bon & Réaudin, 1994
 Hygrocybe subcaespitosa Murrill, 1911
 Hygrocybe subceracea Murrill, 1939
 Hygrocybe subcinnabarina (Hongo) Hongo, 1982
 Hygrocybe subflavida Murrill, 1911
 Hygrocybe subheteromorpha Singer, 1969
 Hygrocybe sublurida (Murrill) M.Zang, 1996
 Hygrocybe subminiata Murrill, 1911
 Hygrocybe subminutula Murrill, 1940
 Hygrocybe subpapillata Kühner, 1979
 Hygrocybe subpsittacina (Rick) Raithelh., 1992
 Hygrocybe subrubra Murrill, 1939
 Hygrocybe substrangulata (P.D.Orton) P.D.Orton & Watling, 1969
 Hygrocybe subvitellina (S.Imai) S.Ito, 1959
 Hygrocybe sulfurea (G.Stev.) Boertm., 2002
 Hygrocybe suzukaensis (Hongo) Hongo, 1982
 Hygrocybe swanetica Singer, 1931
 Hygrocybe sylvaria A.M.Young, 1997

T 

Hygrocybe tahquamenonensis (A.H.Sm. & Hesler) Bessette, A.R.Bessette, Roody & W.E.Sturgeon, 2013
 Hygrocybe tatrensis Nespiak, 1961
 Hygrocybe tidbillensis A.M.Young, 1997
 Hygrocybe transformabilis Singer, 1973
 Hygrocybe tricolor (Berk. & Broome) Pegler, 1986
 Hygrocybe tricoloroides Pegler, 1986
 Hygrocybe trinitensis (Dennis) Pegler, 1978
 Hygrocybe troyana Murrill, 1911
 Hygrocybe turunda (Fr.) P.Karst., 1879

U 

Hygrocybe umbilicata Hosen & T.H.Li, 2016
 Hygrocybe unispora A.M.Young, 1997

V 

Hygrocybe vallomarginata A.M.Young, 1997
 Hygrocybe venusta Hongo, 1984
 Hygrocybe verrucifer Velen., 1939
 Hygrocybe veselskyi Singer & Kuthan, 1976
 Hygrocybe vinosa (Beeli) Heinem., 1963
 Hygrocybe virescens (Hesler & A.H.Sm.) Montoya & Bandala, 2007
 Hygrocybe viridiconica A.M.Young, 1997
 Hygrocybe viridiphylla Lodge, S.A.Cantrell & T.J.Baroni, 2004
 Hygrocybe viridis Capelari & Maziero, 1988
 Hygrocybe viridula Lodge & Pegler, 1990
 Hygrocybe viscaurantia (E.Horak) Boertm., 2002
 Hygrocybe viscidibrunnea Bougher & A.M.Young, 1997
 Hygrocybe vulpinus Velen., 1939

W 

Hygrocybe waolipo Desjardin & Hemmes, 1997
 Hygrocybe watagensis A.M.Young, 1997
 Hygrocybe wilsonensis A.M.Young, 1997

X 

Hygrocybe xanthopoda A.M.Young, 2000

Z 

Hygrocybe zonata S.A.Cantrell & Lodge, 2004
 Hygrocybe zuluensis Boertm., 1998

Примітки

Посилання 
 

 
Гігроцибе
Гігроцибе